Flemløse (plaats), plaats in Denemarken
 Flemløse (parochie), parochie in Denemarken